

Toponymie

 Szymanówek  est un village, situé dans la Powiat de Varsovie-ouest et dans la voïvodie de Mazovie
 Szymanówek  est un village, situé dans la Powiat de Wołomin et dans la voïvodie de Mazovie